Дегтярное — название населённых пунктов:

Россия 
 Дегтярное — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Дегтярное — село в Каменском районе Воронежской области.
 Дегтярное — деревня в Горшеченском районе Курской области.

Украина 
 Дегтярное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Дегтярное — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Дегтярное мыло